Sasami Masaki Jurai est un personnage du manga Tenchi Muyo!.

Citoyenneté : Citoyenne de Jurai avec aucun dossier criminel 

Autres identités : Tsunami, Pretty Sammy

Familles : Azusa Masaki Jurai (père), Misaki Kamiki Jurai (mère), Aeka Misaki Jurai (sœur), Youshou Misaki Jurai (demi-frère), Funahou Jurai (belle-mère), Haruna (belle-sœur, décédée), Achika Masaki (nièce, décédée), Nobuyuki Masaki (neveu par mariage), Tenchi Misaki (petit-neveu),  Tennyo Misaki (petite-nièce), Kenshi Misaki (petit-neveu),  Mayuka Misaki Jurai (arrière-petite-nièce)

Apparitions 
Tenchi Muyo Serie 1(OAV)
Tenchi Muyo Serie 2(OAV)
Tenchi Muyo Serie 3(OAV)
Pretty Sammy(TV)
Sasami Mahou Shojo Club(TV)
Tenchi Muyo Ryo-Oh-Ki(manga)
Shin Tenchi Muyo Ryo-Oh-Ki(manga),
etc.

Source 
Anime V, July 1992, p. 108
Animage, August 1997, p.46-47
Pioneer Entertainment (Japan), Hitoshi Okuda’s Tenchi Characters Book and comic book

Personnage de Tenchi muyo!
Personnage extraterrestre
Princesse de fiction